Вилю́йка:

Вилюйка (приток Амгуемы)
Вилюйка (приток Ваеги)
Вилюйка (приток Косца)
Вилюйка (приток Пенжины)
Вилюйка (приток Селенги)